El nombre Dolly ha sido usado por nueve ciclones tropicales en el océano Atlántico:

 Huracán Dolly (1953);
 Huracán Dolly (1954); 
 Huracán Dolly (1968); 
 Tormenta tropical Dolly (1974); 
 Huracán Dolly (1996);
 Tormenta tropical Dolly (2002);
 Huracán Dolly (2008).
 Tormenta tropical Dolly (2014).
 Tormenta tropical Dolly (2020).